

Geografia 
 Rio Sena — rio do norte da França
 Sena (departamento) — departamento francês, extinto em 1968, cuja capital era Paris
 Sena e Marne — departamento da França 
 Seine-Saint-Denis — departamento da França 
 Sena Marítimo — departamento da França 
 Sena — forma portuguesa em desuso para denominar a cidade italiana de Siena
 Sena (Espanha) — município da Espanha, na província de Huesca, Aragão
 Sena de Luna — município da Espanha, na província de Leão, Castela e Leão
 Rio Sena (Salvador) — bairro de Salvador, Brasil

 Rios de Sena — antiga capitania de Moçambique
 Sena — vila de Moçambique

Loteria 
 Dupla Sena — loteria brasileira
 Mega-Sena — loteria brasileira
 Tele Sena — título de capitalização brasileiro de pagamento único

Outros 
 Língua sena — idioma bantu de Moçambique

Desambiguação
Desambiguações de topônimos